Kontojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kontojärvi (sjö i Finland), Lappland, 
 Kontojärvet, sjöar, Mellersta Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar